

Botanica 
 Melo – pianta da frutto

Zoologia 
 Melo – genere di molluschi gasteropodi

Geografia

Argentina 
 Melo – comune argentino, della provincia di Córdoba nel dipartimento di Presidente Roque Sáenz Peña

Grecia 
 Melo – isola greca dell'Egeo

Italia 
 Melo – frazione di Cutigliano in provincia di Pistoia

Portogallo 
 Melo – freguesia di Gouveia nel distretto di Guarda

Uruguay 
 Melo – capitale del dipartimento di Cerro Largo

Persone 
 Melo di Bari (970-1020) – primo duca di Puglia
 Francisco Delgado Melo (1943) – calciatore spagnolo degli anni settanta
 Felipe Melo (1983) – calciatore brasiliano
 Arthur Melo (1996) - calciatore brasiliano
 José María Melo (1800-1860) – presidente della Colombia nel 1854
 Melo (...) – rapper finlandese

Cognomi
Melo – variante del cognome Mello

Araldica 
 Melo – simbolo araldico

Pagine correlate 
Mela (disambigua)
Mele
Meli
Mello
Melò
Mielo